Вели́кая Гомо́льша () — село, Великогомольшанский сельский совет, Змиёвский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321781501. Население по переписи 2001 года составляет 466 (220/246 м/ж) человек.

Является административным центром Великогомольшанского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Западня, Клименовка, Казачка и Пасеки.

Географическое положение 
Село Великая Гомольша находится на левов берегу реки Гомильша, которая через 8 км впадает в реку Северский Донец (правый приток), на реке и её притоках несколько запруд, село окружено большим лесным массивом (дуб).

Происхождение названия 
В некоторых документах село называют Великая Гомильша, Большая Гомольша.

История 
 1722 — дата основания.

Экономика 
 База отдыха Полесье(строится).
 Детский оздоровительный лагерь «Аист».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Спортивная площадка.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и партизан. Похоронено 307 воинов и партизан.
 Государственный ландшафтный заказник местного значения «Гомольшанская лесная дача».

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Змиёвского района